Den Europæiske kvalifikation til VM i håndbold 2019 i Danmark og Tyskland er opdelt i to runder mellem de hold som ikke kvalificerede sig til Europamesterskabet 2018 og de 12 hold, som ikke vandt Europamesterskabet.

De 23 hold som ikke var med ved Europamesterskabet 2018 blev, i første runde af kvalifikationen, opdelt i seks grupper, hvor gruppevinderen avancerede til anden runde for at møde Europamesterskabsholdene som ikke kvalificerede sig til VM i håndbold 2019.

Danmark og Tyskland er kvalificeret til VM i håndbold 2019 som værter, mens Frankrig er kvalificeret som verdensmestre ved VM i håndbold 2017. Spanien kvalificerede sig som europæiske mestre ved EM 2018.

De resterende 18 hold vil blive parret mod hinanden for at spille to kampe hver, hvor den samlede vinder kvalificerer sig til VM i håndbold 2019.

Kvalifikation fase 1 
Gruppe 2, 3 og 4 blev spillet i et turnerings-format mellem den 12. og 14. januar 2018, mens gruppe 1, 5 og 6 blev spillet i et format af hjemme- og udebanekampe.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Kvalifikation fase 2 
Lodtrækningen foregik den 27. januar 16:00 i Zagreb, Kroatien.

Lodtrækning 

Notes

Oversigt 
Den første kamp vil blive spillet mellem den 8. og 10. Juni, mens den anden kamp vil blive spillet mellem den 12. og 14. Juni 2018.

|}

Kampe

Referencer

Eksterne link 
 Eurohandball.com 

Håndbold i 2017
Håndbold i 2018
VM i håndbold